Bannay, commune française du Cher ;
 Bannay, commune française de la Marne ;
 Bannay, commune française de la Moselle.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France